Příjmení nebo přízvisko Pěkný nese více různých osobností:

 Antonín Pěkný (1905–1988) – český děkan Technické fakulty ČZU v Praze v letech 1959–1966
 Radu III. Pěkný (1437/1439–1475) – kníže Valašského knížectví
 Tomáš Pěkný (1943–2013) – český prozaik, dramatik, kulturní historik a editor